Andrea Camilleri (1925-2019), metteur en scène et écrivain italien ;
 Charles Camilleri (1931-2009), compositeur maltais ;
 Lisa Camilleri (1983-), joueuse de squash australienne ;
 Pino Camilleri (1918-1946), homme politique italien ;
 Terry Camilleri (1949-), acteur australien.

Patronyme maltais